Wagner hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Richard Wagner (1813-1883), compositor, director de orquesta, poeta y teórico musical alemán del siglo XIX.
 Beatriz Wagner (1960), periodista brasileña.
 Cósima Wagner, esposa del compositor, hija de Franz Liszt.
 Friedelind Wagner , hija de Siegfried Wagner y Winifred.
 Gottfried Wagner (1947-), musicólogo y escritor alemán, nieto de Siegfried Wagner.
 Gudrun Wagner (1944-2007), esposa de Wolfgang Wagner.
 Josef Franz Wagner (1856-1908), compositor y director de banda militar austríaco.
 Katharina Wagner (1978-), directora de escena y del Festival de Bayreuth.
 Lúcio Wagner, futbolista naturalizado búlgaro.
 Martin Wagner (arquitecto), alemán.
 Martin Wagner (futbolista alemán)
 Martín Wagner (futbolista argentino)
 Otto Wagner, arquitecto vienés cofundador de la Sezession.
 Richard Wagner (fisiólogo) (1893-1970).
 Richard Wagner (helenista) (1860-1937).
 Richard Wagner (historiador) (1860–1928).
 Robert Wagner, actor estadounidense de cine y televisión. 
 Rudolf Wagner, botánico alemán.
 Siegfried Wagner, compositor hijo de Richard Wagner.
 Wieland Wagner, director de escena alemán, nieto de Wagner.
 Winifred Wagner (1897-1980), viuda de Siegfried Wagner.
 Wolfgang Wagner, director de escena alemán, nieto de Wagner.

Lugares 
 Wagner (Dakota del Sur), ciudad en el condado de Charles Mix, estado estadounidense de Dakota del Sur.
 Wagner (Wisconsin), pueblo en el condado de Marinette, estado estadounidense de Wisconsin.
 (3992) Wagner, asteroide del cinturón de asteroides.